

Édifice religieux 
 Couvent des Carmes de Beauvoir-en-Royans, couvent situé à Beauvoir-en-Royans en Isère.
 Couvent des Carmes de Boxmeer, couvent situé dans la province du Brabant-Septentrional.
 Couvent des Carmes de Caen, ancien établissement religieux de Caen.
 Couvent des Carmes de Castelnaudary, couvent situé à Castelnaudary.
 Couvent des Carmes de Dijon, édifice situé à Dijon.
 Couvent des Carmes de Gand, maison religieuse de l'Ordre des Carmes fondée à Gand en 1282.
 Couvent des Carmes déchaux, maison religieuse des carmes réformés à Gand.
 Couvent des Carmes déchaussés de Laval, couvent établi à Laval en 1856.
 Couvent des Carmes déchaussés de Liège, couvent établi en Hors-Château à Liège.
 Couvent des Carmes de Limoges, ancien couvent des Carmes à Limoges.
 Couvent des Carmes de Lisbonne, couvent situé sur le Largo do Carmo à Lisbonne.
 Couvent des Carmes de Moulins, fondé en 1352.
 Couvent des Carmes déchaussés de Paris, couvent établi à Paris, rue de Vaugirard, en 1605, voir Église Saint-Joseph-des-Carmes et Prison des Carmes 
 Couvent des Grands-Carmes de Paris également appelé couvent des Carmes de Paris.
 Couvent des Carmes de Rouen, établissement créé en 1336.
 Couvent des Carmes de Reims.
 Couvent des Carmes de Sainte-Anne-d'Auray.
 Couvent des Carmes de Toulouse.
 Couvent des Carmes de Tours ; derniers vestiges disparus en 1968.
 Couvent des Carmes de Vannes, première maison de l'Ordre du Carmel en France.

Voir aussi